Franciaország
Saint-Vincent-de-Paul, település Gironde megyében
Saint-Vincent-de-Paul, település Landes megyében